Ябути́ (жабути́, кипиу, джеоромичи) — один из ябутийских языков, язык племени ябути. Распространён в Бразилии на юге штата Рондония вдоль границы с Боливией. Всего согласно данным Ethnologue на ябути в 1990 году говорило 5 человек. По сведением Родригеса в 1986 году было 40 ябутийцев (Rodrigues 1986).

Сейчас носители ябути находятся в трёх резерватах:
 муниципалитет Коста-Маркис (Costa Marques):
 ИТ Риу-Бранку (несколько племён, всего 213 человек в 1985 году);
 ИТ Жабути (Китао / Quitão);
 муниципалитет Гуажара-Мирин (Guajará-Mirim):
 ИТ Риу-Гуапоре (несколько племён, всего 241 человек в 1986 году).

Согласно Малди (1991) делятся на пять групп: джоромите́, кунонере́, курофе́, кунамбиро́ и орикотаре́.

Грамматическая характеристика 
Звуковая система ябути достаточно проста, хотя и не вполне типична для языков Южной Америки.

Вокализм представлен полной семичленной треугольной системой. Семи оральным гласным соответствуют четыре носовых: /ĩ, ẽ, ã, õ/.

Гласный /ɨ/ обычно передаётся через «ü».

В ябути представлено подвижное неконтрастивное динамическое ударение, обычно падающее на последний слог.

Консонантизм языка ябути достаточно беден: в нём нет /j/, /l/ и других плавных, нет ни одного сибилянта, даже /s/. В то же время в нём представлены редчайшие в мире губно-сибилянтные аффрикаты /ps/ /bz/, неизвестные больше нигде в Южной Америке.

Буквой c обозначается глухая шипящая аффриката , а буквой j — звонкая шипящая аффриката .

Примечания

Литература 

 Aikhenvald A.Y., Dixon R.M.W. Other small families and isolates // Dixon R.M.W., Aikhenvald A.Y. (Eds.), The Amazonian languages. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. ISBN 0-521-57021-2; ISBN 0-521-57893-0. — 1.4 Jabutí.
 CEDI 1991. Rondônia. CEDI: pp. 414–417.
 Fabre, Alain. Jabuti // Fabre, Alain. Diccionario etnolingüístico y guía bibliográfica de los pueblos indígenas sudamericanos. 2005.
 Loukotka, Čestmír. Documents et vocabulaires inédits de langues et de dialectes Sud-Américains. JSAP 52 (1963): 7-60.
 Maldi, Denise. O complexo cultural do marico: sociedades indígenas dos rios Branco, Colorado e Mequens, afluentes do medio Guaporé // Boletim do MPEG, Antropologia 7/2 (1991): pp. 209–269.
 Pires, Nádia Nascimento. Estudo da gramática da língua Jeoromitxi (Jabuti). Aspectos sintáticos das cláusulas matrizes. Dissertação de Mestrado em Lingüística. Campinas: IEL-UNICAMP, 1992.
 Ribeiro, Eduardo & Hein van der Voort. «Nimuendajú was right: The inclusion of the Jabutí language family in the Macro-Jê stock.» // International Journal of American Linguistics, 2008.

Ссылки 
 

Ябутийские языки
Языки Бразилии